Camagüey – miasto na Kubie
 Camagüey – archipelag u północnych wybrzeży Kuby
 Camagüey – prowincja na Kubie